Josef Schmalz ist der Name folgender Personen:

* Josef Schmalz (Musiker) (1932–2014), deutscher Musiker und Kapellmeister 
 Josef Georg Schmalz (1804–1845), österreichischer Dramatiker, Spielleiter und Köhler

Siehe auch:
 Joseph Schmalz